Faded peut désigner :

 Faded, chanson de Cascada sortie en 2008 ;
 Faded, chanson de Zhu sortie en 2014 ;
 Faded, chanson d'Alan Walker sortie en 2015.